Im Jahr 1910 fanden zwei Schachweltmeisterschaften statt:

 Schachweltmeisterschaft 1910 (Lasker–Schlechter), 7. Januar bis 10. Februar 1910
 Schachweltmeisterschaft 1910 (Lasker–Janowski), 8. November bis 8. Dezember 1910